Montclus (Gard)
 Montclus (Altos-Alpes)